Буше́н () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Валансьен, кантон Денен. Расположена в 17 км к юго-западу от Валансьена и в 45 км к юго-востоку от Лилля, в 2 км от автомагистрали А2, на берегу реки канала Шельда (Эско). На востоке коммуны находится железнодорожная станция Бушен линии Бюзиньи-Сомен.

Население (2017) — 3 952 человека.

Экономика 
В Бушене работает крупнейшая в регионе угольная теплоэлектростанция.

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,5 %
 промышленность — 19,0 %
 строительство — 3,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 49,6 %
 государственные и муниципальные службы — 27,7 %

Уровень безработицы (2017) — 17,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 19 240 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Бушена с декабря 2014 года занимает социалист Людовик Зьянтек (Ludovic Zientek). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список одержал победу в 1-м туре, получив 56,61 % голосов.

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

 

Города Нор — Па-де-Кале